Jiří Sekáč (né le  à Kladno en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

Le , il signe un contrat de deux ans avec les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey. 

Il marque son premier but dans la LNH le  contre les Bruins de Boston.

Le , il est invité à participer au 60e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en tant que recrue. Il est invité en raison de la blessure de Tanner Pearson des Kings de Los Angeles.

Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim en retour de Devante Smith-Pelly.

Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago en retour de Ryan Garbutt. Son passage avec les Blackhawks est très bref puisqu'au bout de six matchs avec l'équipe, il est au ballotage puis réclamé par les Coyotes de l'Arizona le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2007-2008 || HC GEUS OKNA Kladno -18 ans || Extraliga tch. U18 || 46 || 6 || 9 || 15 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HC GEUS OKNA Kladno -18 ans || Extraliga tch. U18 || 46 || 38 || 49 || 87 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Petes de Peterborough || LHO || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Phantoms de Youngstown || USHL || 38 || 2 || 9 || 11 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Phantoms de Youngstown || USHL || 58 || 18 || 27 || 45 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Tatranskí Vlci || MHL || 6 || 8 || 2 || 10 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HC Lev Poprad || KHL || 36 || 2 || 8 || 10 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Lev Prague || KHL || 26 || 0 || 1 || 1 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. || 21 || 4 || 6 || 10 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 47 || 11 || 17 || 28 || 18 || 21 || 1 || 7 || 8 || 24
|-
| 2014-2015 || Canadiens de Montréal || LNH || 50|| 7|| 9|| 16|| 18|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 19 || 2 || 5 || 7 || 4 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 22 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 11 || 0 || 2 || 2 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 47 || 13 || 14 || 27 || 41 || 15 || 6 || 4 || 10 || 2
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 50 || 16 || 26 || 42 || 16 || 15 || 4 || 9 || 13 || 2
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 60 || 23 || 24 || 47 || 16 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL || 45 || 12 || 13 || 25 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 34 || 10 || 11 || 21 || 22 || 6 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC || National League ||  || 

| 108 || 10 || 19 || 29 || 38 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2

Au niveau international 
Il représente de la République tchèque au niveau international.

|-
|align="left"|2010 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6 || 4 || 0 ||  4|| 2 || align="left"|
|-
|align="left"|2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 || align="left"|
|-
|align="left"|2014 || align="left"|Championnat du monde  || 10 || 2 || 0 || 2 || 4 || align="left"|
|-
|align="left"|2018 || align="left"|Jeux olympiques  || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|
|-
|align="left"|2021 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || align="left"|

Références 

Naissance en juin 1992
Naissance à Kladno
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de Youngstown
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur du HC Kladno
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du HK CSKA Moscou
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Lausanne HC